Grupp B i världsmästerskapet i fotboll 2022 spelades mellan den 21 och 29 november 2022. Gruppen består av England, Iran, USA och Wales. De två bästa lagen går vidare till åttondelsfinal. England är den klara favoriten i gruppen vilket oddsen från spelbolagen talar klart för. USA och Wales är sedan de två favoriterna att göra upp om den andra platsen till slutspelet.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 1 april 2022 i Doha fastställdes vilka fyra lag som ska spela i grupp B.

Tabell

Matcher

England mot Iran 

{{Resultat med trupp|id=ENG-IRN
|nr       = 3
|bild     = ENG-IRN 2022-11-21.svg
|datum    = 21 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Jude Bellingham Bukayo Saka Raheem Sterling Marcus Rashford Jack Grealish 
|mål2     =  Mehdi Taremi
|arena    = Khalifa International Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 45334
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Bukayo Saka
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

USA mot Wales 

{{Resultat med trupp|id=USA-WAL
|nr       = 4
|bild     = USA-WAL 2022-11-21.svg
|datum    = 21 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Timothy Weah 
|mål2     =  Gareth Bale
|arena    = Ahmad bin Ali Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 43418
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Gareth Bale
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Wales mot Iran 

{{Resultat med trupp|id=WAL-IRN
|nr       = 17
|bild     = WAL-IRN 2022-11-25.svg
|datum    = 25 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Rouzbeh Cheshmi Ramin Rezaeian
|arena    = Ahmad bin Ali Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 40875
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Rouzbeh Cheshmi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

England mot USA 

{{Resultat med trupp|id=ENG-USA
|nr       = 20
|bild     = ENG-USA 2022-11-25.svg	
|datum    = 25 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Al Bayt Stadium
|spelplats= Al Khor
|publik   = 68463
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Christian Pulisic
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Wales mot England 

{{Resultat med trupp|id=WAL-ENG
|nr       = 33
|bild     = WAL-ENG 2022-11-29.svg
|datum    = 29 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Marcus Rashford Phil Foden
|arena    = Ahmad bin Ali Stadium
|spelplats= Al Rayyan
|publik   = 44297
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Marcus Rashford
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Iran mot USA 

{{Resultat med trupp|id=IRN-USA
|nr       = 34
|bild     = IRN-USA 2022-11-29.svg
|datum    = 29 november 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Christian Pulisic
|arena    = Al Thumama Stadium
|spelplats= Doha
|publik   = 42127
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Christian Pulisic
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Avstängningar 
Fair play-poäng kommer att användas som tiebreaker om lagens totala och inbördesmöte resultatet är oavgjort. Dessa beräknas utifrån gula och röda kort som erhållits i alla gruppspelsmatcher enligt följande. 

 Första gula kortet: minus 1 poäng;
 Indirekt rött kort (andra gula kortet): minus 3 poäng;
 Direkt rött kort: minus 4 poäng;
 Gult kort och direkt rött kort: minus 5 poäng;

Endast ett av ovanstående avdrag kan tillämpas på en spelare i en match.

Källor 

Världsmästerskapet i fotboll 2022